

Persone 
 Bruno Ballarini (1937-2015) – calciatore italiano, di ruolo difensore.
 Debora Ballarini (n. 1987) – rugbista a 15 italiana, di ruolo tallonatrice 
 Gastone Ballarini (1937-1982) – calciatore italiano, di ruolo portiere

Pagine correlate
 Ballarin